Fuoco fatuo (Irrlicht) – film del 1919 diretto da Erik Lund
 Irrlicht – album di Klaus Schulze del 1972
 Irrlicht Engine – motore grafico 3D